Сезон 1979/80 — 70-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 69-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в шестой раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став четырнадцатикратным чемпионом Австрии и семнадцатикратным обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1979/80
Чемпионат Австрии 1979/80 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1979/80 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1979/80 на сайте AustriaSoccer.at

1979/1980
Аустрия Вена